Estampie (muziekgroep), een Duitse muziekgroep
Estampie (Van Beurden), een compositie van Bernard van Beurden
Estampie (middeleeuwse muziekvorm), een middeleeuws muziekgenre